Ветеринг () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Ветеринг, Эрнст ван де (1938—2021) — нидерландский искусствовед и историк искусства.
 Ветеринг, Янвиллем ван де (1931—2008) — нидерландский писатель.